

Patronymes 
Jeldakov (masculin ; ) ou Jeldakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Grigori Jeldakov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe